Сельское поселение Верхняя Подстепновка — муниципальное образование в Волжском районе Самарской области.

Административный центр — посёлок Верхняя Подстепновка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Верхняя Подстепновка входят:
 посёлок Верхняя Подстёпновка,
 посёлок Подстепновка,
 село Преображенка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Устав сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Волжского района (Самарская область)